Слово правило залежно від наголосу і контексту може позначати таке:

Правило 
 Пра́вило — вимога для виконання якихось умов (норма поведінки) всіма учасниками якої-небудь дії (гри, правопису, судового процесу, організації, установи), за виконання якого передбачено заохочення, а за невиконання — покарання.
 Пра́вило — зв'язок між вхідним і вихідним сигналом (наприклад, правило обробки даних).

Правил може бути багато (правило послідовності застосування правил, схеми, алгоритму, інструкції тощо).

Приклади 
 Правила внутрішнього трудового розпорядку
 Правила правопису
 Правила дорожнього руху
 Правила гри
 Правила спортивних ігор
 Футбол
 Релігійні правила
 Церковний канон
 Правила в бізнесі
 Інвестиційні правила
 Правило «Демонстрації та Виставки»
 Правила в телекомунікації
 Правила створення номерів

Прави́ло 
 Прави́ло — інструмент для штукатурних і мулярських робіт.
 Прави́ло — довге кермове весло, румпель стерна.
 Прави́ло — стрижень для правлення лез, мусак.
 Прави́ло — важіль для повертання хобота лафета.

Література

Посилання 
 Правила // 
Правила